Porssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Porssjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (4,79 ha)
Porssjön, Småland, sjö i Markaryds kommun, 
Porssjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Porssjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (7,75 ha)
Porssjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (12,1 ha)
Porssjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Porssjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (5,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn